Гран-при Европы 2016 года (официально Formula 1 Grand Prix of Europe 2016) — автогонка, восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года, проходившая с 17 по 19 июня на городской трассе «Баку» в столице Азербайджана. Это первый Гран-при в истории Формулы-1, проходивший в Азербайджане, который стал вторым государством на постсоветском пространстве, принимающим чемпионат, после России.

Критика этапа 
После первоначального объявления о проведении Гран-при Европы в Баку, гонка стала предметом критики в свете соблюдения прав человека в Азербайджане. Основной причиной критики было то, что соревнование проводится при финансовой поддержке правительства Азербайджана. Эти обвинения были схожи с критикой проведения Гран-при России в 2014 году, финансируемом при поддержке правительства, когда против Российской Федерации были приняты экономические санкции. В ответ на критику азербайджанской гонки руководители команд Red Bull Racing и Mercedes Кристиан Хорнер и Тото Вольфф продемонстрировали стремление ограничить спорт от политики. 7 июня 2016 года правозащитная организация Sport for Rights написала открытое письмо Берни Экклстоуну, в котором призывала его говорить о ситуации с правами человека в стране, на которое Экклстоун не ответил. Sport for Rights дали понять, что они не призывают к отмене соревнования, но призывают использовать автогонку для продвижения этих вопросов.

Гонка была запланирована на 19 июня, совпав с 24-часовой гонкой в Ле-Мане. Пилот Force India Нико Хюлькенберг, выигравший гонку в Ле-Мане в 2015 году с командой Porsche, не смог защитить свой титул из-за пересечения календарей, что стало почвой обвинений в адрес Formula One Management, которые, по мнению критиков, намеренно запланировали гонку одновременно с Ле-Маном и закрыли дорогу к участию гонщикам Формулы-1. В мае 2016 года правительство Азербайджана отказалось от перевода стрелок часов на летнее время, что побудило организаторов мероприятия изменить время начала гонки на час назад (с 18:00 на 17:00 по местному времени). В это же время финиширует гонка в Ле-Мане.

Подготовка 

После уикенда 2012 года в Валенсии, гонки в рамках Гран-при Европы были прекращены. После отказа проводить гонки в Южной Корее Берни Экклстоун принялся искать новых партнёров, способных провести Гран-при Европы в своей стране. После подписания контракта с властями Азербайджана в 2014 году стало понятно, что первая гонка на будущей трассе состоится уже в сезоне 2016 года.

Трасса прошла окончательное инспектирование в мае 2016 года и директор FIA Чарли Уайтинг объявил об удовлетворении новой трассой, пообещав, что всё будет готово в срок.

Результаты

Свободные заезды

Квалификация 

 Примечания
 1.  Серхио Перес и Карлос Сайнс оштрафованы на пять позиций на стартовой решётке за смену коробок передач.
 2.  Кевин Магнуссен наказан стартом с пит-лейн за внеплановую смену коробки передач и перенастройку подвески.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

В филателии 
В честь первого Гран-при, проходящего в Азербайджане, Азерпочтой была выпущена серия почтовых марок в стилистике Формулы-1.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гран-при Европы 2016 на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Европы
Спорт в Азербайджане в 2016 году
Июнь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Баку